Епархия Шпайера  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Шпайер, Германия. Епархия Шпайера входит в митрополию Бамберга. Кафедральным собором епархии Шпайера является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

Епархия Шпайера была образована в IV веке. Первые письменные свидетельства о епархии Шпайера датируются 614 годом. В VII веке епископ Шпайера получил во владение земли вокруг города Шпайера. До 748 года епархия Шпайера входила в митрополию Трира, после чего она вошла в митрополию Майнца, где находилась до 1803 года.

В 1030 году было начато строительство собора в Шпайере, освящение которого было совершено в 1061 году.

В 1371 году кафедра епископа была перенесена в Уденхайм (ныне Филипсбург), где находилась до 1723 года. Затем кафедра епископа находилась в Брухзале.

После войны Аугсбургской лиги часть территории епархии Шпайера отошла к Франции. В 1802 году большая часть территория епархии Шпайера была захвачена революционной Францией и подверглась секуляризации. Оставшаяся территория на правом берегу Рейна стала подчиняться маркграфу Бадена.

1 апреля 1818 года епархия Шпайера вошла в митрополию Бамберга.

Ранние епископы Шпайера 
 Иессей (346 — ?);
 Хильдерих (613 — ?);
 Афанасий (610—650);
 Принципий (650—659);
 Драгободо (659—700);
 Атто (700—709);
 Сигвин I (709—725);
 Луидо (725—743);
 Давид (743—760);
 Базин (760—775);
 Сигвин II (775—802);
 Отто I (802—810);
 Фрайдо (810—814);
 Бенедикт (814—828);
 Бердин (828—845);
 Гебхард I (845—880);

Князья-епископы Шпайера 
См. Шпейерское княжество-епископство

Епископы Шпайера с 1803 года 
 Вильдерих фон Вальдердорф (1797—1810);
 Грегор фон Циркель (1817);
 Маттеус Георг фон Шанделль (1818—1826);
 Иоганн Мартин Манль (1826—1835) — назначен епископом Айхштета;
 Петер фон Рихарц (1835—1836) — назначен епископом Аугсбурга;
 Иоганнес фон Гайссель (1836—1842);
 Николаус фон Вайс (1842—1869);
 Конрад Райтер (1870—1871);
 Даниэль Бонифац фон Ханеберг (1872—1876);
 Иосиф Георг фон Эрлер (1878—1905);
 Конрад фон Буш (1905—1910);
 Михаэль фон Фаульхабер (1910—1917) — назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга;
 Людвиг Себастьян (1917—1943);
 Йозеф Вендель (20.05.1943 — 9.08.1952) — назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга;
 Изидор Маркус Эмануэль (22.12.1952 — 10.02.1968);
 Фридрих Веттер (28.05.1968 — 28.10.1982) — назначен архиепископом Мюнхена и Фрайзинга;
 Антон Шлембах (25.08.1983 — 15.07.2020);
 Карл-Хайнц Виземанн (19.12.2007 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Германии
Корпорации общественного права Германии